Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2009 de l’US Open de tennis qui est disputé du 31 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 Avec les défaites de Marion Bartoli, Amélie Mauresmo, Julie Coin et Alizé Cornet au , c'est la première fois depuis 1986 qu'il n'y aura aucune joueuse française au  de l'US Open.
 C'est la première fois depuis l'édition 2000, et la présence d'Elena Dementieva en 1/2 finale, qu'une joueuse non tête de série atteint les demi-finales.
 Fait rare, Serena Williams est la seule membre du top 8 à atteindre les quarts de finale.
 Absente des courts pendant plus de deux ans, la Belge Kim Clijsters, bénéficiaire d'une invitation, confirme son retour en forme (après Toronto et Cincinnati) en se qualifiant pour la finale en sortant Venus Williams, Li Na et enfin Serena Williams en demi-finale après une fin de match chaotique. Elle affronte la Danoise Caroline Wozniacki en finale.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

2009
US Open Simple dames
Tennis aux États-Unis en 2009
Tennis en août 2009
Tennis en septembre 2009